Segue abaixo uma lista das estrelas brilhantes mais próximas, que relaciona as estrelas encontradas dentro de um limite de até 15 parsecs (48.9 anos-luz) do Sol que apresentam uma magnitude absoluta de +8.5 ou mais (o que é comparável a uma lista das estrelas mais luminosas que uma anã vermelha da sequência principal). As coordenadas da ascensão reta e da declinação são do ano 2000. As medições de distância se baseiam mo Catálogo de Hiparco e outros dados astrométricos. No caso de uma binária espectroscópica, o tipo espectral e a magnitude absoluta combinados são listados em itálico.

A lista é ordenada de acordo com uma distância crescente.

Estrelas há menos de 10 parsecs
Estima-se que essas estrelas se situem dentro de 32.6 anos-luz do Sol.

Estrelas entre 10 e 13 parsecs
Estima-se que essas estrelas distem de 32.7 a 42.4 anos-luz do Sol.

Estrelas entre 13 e 15 parsecs
Estima-se que essas estrelas distem de 42.5 a 48.9 anos-luz do Sol. Um valor de 48.9 anos-luz corresponde a um paralaxe mínimo de 66.7 mas.

Ver também

 Viagem interestelar
 Lista das galáxias mais próximas
 Lista das estrelas próximas
 Listas de estrelas
 SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence)
 Paralaxe estelar

Referências
 Note: ver Catálogo VizieR V/130.
 Note: este volume se limita às estrelas distantes a 16 parsecs do Sol.
 Nota: ver Catálogo VizieR J/A+A/367/521.

 Nota: ver Catálogo VizieR J/ApJS/168/297.
 Nota: ver Catálogo VizieR J/ApJS/159/141.
 Nota: ver Catálogo VizieR I/311.

Ligações externas
 
 
 
 
 

brilhantes mais próximas